Dostępność – cecha charakteru polegająca na zdolności do nawiązania więzi emocjonalnych w kontaktach międzyludzkich
 Dostępność postawy
 Dostępność dóbr materialnych – wskaźnik kosztu uzyskania danego dobra – odwrotność ceny nabycia jakiegoś dobra w danym miejscu i czasie
 Dostępność (WWW)
 Dostępność (informatyka)
 dostępność (projektowanie)